Ente per la Radiodiffusione Sammarinese
Ente per la riforma agraria siciliana
Epidemiologia rifiuti ambiente salute Lazio
Enhanced Recovery After Surgery society